Beni Snous es una variedad bereber, cercana al bereber rifeño, que se habla cerca de Tlemcen en Argelia.  

A principios del siglo XX, Beni Snous Berber se hablaba en las aldeas de Kef, Tghalimet, Bou Hallou, Ait Larbi, Ait Achir, Adziddaz y Mazzer; Todos los ponentes eran bilingües en el idioma árabe. Los Beni Snous no tuvieron problemas para conversar con sus vecinos de habla bereber entre los Beni Bou Said al oeste, y (con cierta dificultad) pudieron comunicarse en bereber con personas de Figuig, Beni Iznacen y Zekkara, al otro lado de la frontera con Marruecos. Sin embargo, encontraron a Tashelhiyt (en el sur de Marruecos) y Cabilio (en el centro de Argelia) casi ininteligibles.

Hoy en día, solo unas pocas personas mayores en la región todavía hablan bereber. La mayoría de los Beni Snous han cambiado al árabe, solo unas pocas palabras de su idioma ancestral, como "tabɣa" (moras) o la "azduz" (mortero).

Bibliografía

Referencias 

Lenguas bereberes septentrionales
Lenguas de Argelia
Provincia de Tremecén
Dialectos